Руль (от ) — часть рулевого механизма, предназначенная для поворота и удержания направления движения различных транспортных средств. У воздушных и водных транспортных средств управляется штурвалом.
 «Руль» — русская эмигрантская газета.
 Судовой руль (руль корабля)
 Горизонтальный руль — служит для управления подводными лодками и аппаратами.
 Воздушный руль, Газовый руль (Руль направления) — руль в авиации и ракетной технике.
 Автомобильный руль и его имитация в компьютерных играх — компьютерный руль
 Велосипедный руль
 Мотоциклетный руль
 и другие.

См. также 
 За рулём (значения)
 Рул

Примечания